Flyver-tegneserien Luftens Ørne (fransk: Michel Tanguy og Tanguy et Laverdure) er skabt i 1959 af tekstforfatteren Jean-Michel Charlier (1924-1989) og tegneren Albert Uderzo (1927-2020). Senere blev tegnearbejdet overtaget af Jijé (Joseph Gillain, 1914-1980).

På dansk udkom serien først i ugebladet fart og tempo fra efteråret 1970 under titlen Max Tailer og Smack. Fra 1971 til 1987 udgav forlaget Interpresse 16 tegneseriealbum med serien.

Fra efteråret 2022 udgiver Forlaget Cobolt bogserien Luftens Ørne samlebind. Bøgerne er efter fransk forbillede, og Cobolt udgiver dem også på svensk.

Albumserien Luftens Ørne 
Udgivet af Interpresse 1971-1987.

Bogserien Luftens Ørne samlebind 
Udgives af Cobolt siden 2022.
 Ørneakademiet 
 Storkeeskadrillen (planlagt til sommeren 2023)

Kilder 

Tegneserier fra Belgien
Tegneserier fra Frankrig